Selno je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Krapinske Toplice, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 442 stanovnika te 128 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji